

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, un État d'Europe et dont les précédents noms ont été :
 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne de 1707 à 1801
 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande de 1801 à 1927.

Le Royaume-Uni des Pays-Bas (1815-1839).

Portugal 
Le Royaume-Uni du Portugal, du Brésil et des Algarves (1815-1822) - composé par trois royaumes : le Portugal (et ses colonies en Afrique et en Asie) ; le Brésil ; et les Algarves (l'Algarve européenne et l'Algarve d'outremer).

La monarchie libyenne a porté, de 1951 à 1963, le nom officiel de Royaume-Uni de Libye.

Voir aussi 
 Pavillon du Royaume-Uni du parc à thème Epcot à Orlando (Floride).

Références